Les élections régionales italiennes de 2005 se sont déroulées entre le 3 et le  et ont permis le renouvellement des conseils régionaux et de leurs présidents dans 14 régions.

Résultats

Liste des élus

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Régions d'Italie
 Liste des présidents des régions et des provinces italiennes

2005
regionale
Politique en avril 2015